«История Земли» — это документальный сериал BBC 1998 года о геологии, представленный Обри Мэннингом. Ряд съёмочных площадок использовался по всему миру, включая Аляску, Индию и Барбадос.

Эпизоды 
Всего было выпущено восемь эпизодов, каждый из которых длился 50 минут.

 Путешественники во времени (1 ноября 1998 г.)
 Глубина (8 ноября 1998 г.)
 Огненное кольцо (15 ноября 1998 г.)
 Путешествие к центру Земли (22 ноября 1998 г.)
 Крыша мира (6 декабря 1998 г.)
 Великий холод (13 декабря 1998 г.)
 Живая Земля (20 декабря 1998 г.)
 Мир врозь (27 декабря 1998 г.)

Распространение 
Двухдисковый DVD-набор был выпущен 7 августа 2006 года.

Книга под названием «История Земли. Формирование нашего мира» () была написана Саймоном Лэмбом и Дэвидом Сингтоном. Она содержала 240 страниц и была выпущена 29 октября 1998 года.

Ссылки 
 Информация BBC
 Earth Story на IMDb

Телесериалы Великобритании, запущенные в 1998 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 1998 году
Телесериалы на английском языке